In Bloom steht für:

 In Bloom, Lied der Band Nirvana
 In Bloom, Alternativtitel von Das Leben vor meinen Augen, US-amerikanischer Film von Vadim Perelman (2007)
 In Bloom, Alternativtitel von Die langen hellen Tage, georgischer Film von Nana Ekvtimishvili und Simon Groß (2013)
 In Bloom Records, deutsches Musiklabel